PD puede referirse a:

 Phase-Change Dual;
 Public domain, palabra inglesa que significa Dominio público;
 Punto del día(lenguaje);
 Postdata;
 Publicidad directa, tal y como aparece en algunos matasellos;
 El elemento químico Paladio, por su abreviatura;

Política 
 Partai Demokrat - partido político indonesio;
 Partia Demokratike - partido político albanese;
 Partido Democrático - partido político italiano;
 Pd - rivista bimensual del Partido Democrático en Italia;
 Partidul Democrat - partido político rumeno;
 Partido Demócrata - partido político estadounidense;
 Progressive Democrats; - partido político irlandés;
 Proyecto Dignidad - partido político puertorriqueño.

Acrónimos
Siglas